Коцур — слов'янське українське або білоруське прізвище, що походить від українського іменника «кіт».

Походження 
Прізвище Коцур утворена від слова «коц» — «грубе вовняне покривало з начосом». Таким чином, прізвисько Коцур могла отримати людина, яка або робила такі покривала або продавала їх.

Відповідно до іншої, менш правдоподібної версії, це прізвище походить від слова «Кочура». Так раніше називали кочку, багнисту місцевість. Тому, можна припустити, що і власник даного прізвиська жив в низині чи болоті. Подібним прізвиськом могли наректи і грубувату, холодну людину, що сторонилась людей. Таким чином, прізвисько, що лягло в основу прізвища, могло вказувати на рід занять, на місце проживання, або на певні риси характеру або зовнішності його володаря, який згодом отримав прізвище Коцур.

Коцур — українське діалектне «кіт».

Kocur (польська мова) — з польської мови перекладається як «кіт» (чоловічого роду).
Kocour (чеська мова) — з чеської мови перекладається теж як «кіт» (чоловічого роду).
Це прізвище дуже поширено на Півдні Білорусі та Півночі України (район так званого Полісся), а так само в польській Сілезії.
Крім того, це прізвище зустрічається на території Молдови, Чехії та Австрії.

Відомі носії 

 Коцур Анатолій Петрович ( 1963 р.) — доктор історичних наук, професор.
 Коцур Віктор Петрович ( 1959 р.) — доктор історичних наук, професор, академік Національної академії педагогічних наук України, ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі (1998-2021).
 Коцур Віталій Вікторович ( 1986 р.) — Кандидат політичних наук, доктор історичних наук, доцент,  ректор Університету Григорія Сковороди в Переяславі (з листопада 2021), член Національної спілки краєзнавців України.
 Коцур Надія Іванівна — заслужений працівник освіти України, вчений у галузі історії науки й техніки, історії медицини, доктор історичних наук, професор, академік Міжнародної академії безпеки життєдіяльності та Міжнародної академії культури безпеки, екології і здоров'я. Відмінник освіти України.
 Коцур Свирид Дементійович (1890—1920) — військовий і громадський діяч; отаман Суботівської сотні Вільного козацтва (1917), керівник Чигиринського повстанкому і Чигиринської «республіки» (1919—1920), повстанський отаман.

Примітки